Шиво́н Фи́ннеран (; род. ) — британская актриса кино и телевидения.

Биография 
Шивон Финнеран родилась 2 января 1966 года в Олдеме. Дебютом Шивон стала главная роль в фильме 1986 года «Рита, Сью и Боб тоже». В 2007 году актриса присоединилась к основному актёрскому составу телесериала «Всё включено». В 2010 году Финнеран получила роль мисс О'Брайан в телесериале «Аббатство Даунтон». С 2012 года Финнеран играет главную роль в телевизионной драме «Синдикат».

С 1997 года Шивон Финнеран замужем за актёром Марком Джордоном. В браке у супругов родилось двое детей, Джозеф и Поппи.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании